Diese Liste der Schachspieler mit einer Elo-Zahl von 2700 oder mehr enthält alle Schachspieler, die laut der FIDE eine beste Elo-Zahl von mindestens 2700 erreicht haben (zur Zeit 131). Spieler, die eine aktuelle Elo-Zahl von mindestens 2700 haben (zur Zeit 40) werden inoffiziell mitunter als Super-Großmeister bezeichnet. Die Elo-Zahl, die für die Spielstärke eines Spielers steht, wurde 1970 eingeführt (nicht berücksichtigt sind hier die nachträglich berechneten historischen Elo-Zahlen).

Die bisher höchste Wertungszahl 2882 erreichte Magnus Carlsen im Mai 2014. Mit Garri Kasparow, Wesselin Topalow, Wladimir Kramnik, Viswanathan Anand, Lewon Aronjan, Fabiano Caruana, Alexander Grischtschuk, Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave, Wesley So, Şəhriyar Məmmədyarov, Ding Liren und Alireza Firouzja gelang es 13 weiteren Spielern, einen Elo-Wert über 2800 zu erreichen. Die Liste nennt neben der besten Elo-Zahl auch das Jahr, in dem der Spieler erstmals einen Elo-Wert von 2700 erreicht oder überboten hat, und das Jahr, in dem ihm der Großmeistertitel verliehen wurde. Außerdem werden das Geburtsjahr und das Herkunftsland des Spielers und eventuelle Weltmeistertitel genannt. Bis einschließlich September 2022 erreichten 131 Spieler eine Elo-Zahl von mindestens 2700, darunter als einzige Frau Judit Polgár.

Erklärung 
 Rang: Gibt die Reihenfolge der Spieler wieder. Diese wird durch die beste Elo-Zahl bestimmt.
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Land: Nennt das Land, für dessen Schachverband der Spieler spielberechtigt ist. Bei verstorbenen Spielern ist das Land angegeben, für dessen Schachverband der Spieler bei seinem Tod spielberechtigt war.
 Lebensdaten: Nennt das Jahr, in dem der Spieler geboren worden ist und gegebenenfalls das Sterbejahr.
 max. Elo: Nennt die beste Elo-Zahl (fett wenn ≥2800). Diese basiert auf der regelmäßig von der FIDE herausgebrachten Rangliste. Die FIDE brachte bis einschließlich 1980 jährlich eine Bestenliste heraus. Von 1981 bis 1999 wurden von der FIDE jährlich zwei und seit dem Jahre 2000 jährlich vier Bestenlisten herausgebracht. Zwischen Juli 2009 und Juli 2012 gab es sechs Aktualisierungen pro Jahr, seit August 2012 gibt es jeden Monat eine neue Elo-Zahl. Die Elo-Zahlen wurden bis 1998 in Fünferschritten, danach auf eine ganze Zahl genau berechnet. Der Elo-Zahl wird eine Inflation nachgesagt, weshalb Elo-Werte aus den früheren Jahren des Wertungssystems nicht direkt mit den heute erzielten Elo-Werten gleichzusetzen sind. Die Liste enthält zwei Spieler, Fischer und Tal, die eine beste Elo-Zahl in den Anfangsjahren der Wertung und so keinen Eintrag bei der FIDE haben.
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem diese Bestleistung erreicht worden ist.
 2700 seit: Nennt das Jahr, in dem der Spieler erstmals eine Elo-Zahl von 2700 erreicht oder überboten hat.
 GM seit: Nennt das Jahr, in dem der Spieler Großmeister wurde. Dieser Titel wird vom Weltschachbund FIDE auf Lebenszeit verliehen und setzt eine Mindest-Elo-Zahl von 2500 voraus.
 Weltmeister: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler Schachweltmeister war. Sofern der Zeitraum in Klammern steht, hat der Spieler eine von der FIDE ausgerichtete Weltmeisterschaft zwischen 1993 und 2005 gewonnen, deren Sieger jedoch nicht als beste Spieler der Welt galten, weil der amtierende klassische Weltmeister und andere Spitzenspieler nicht teilnahmen.
 FIDE: Nennt die offizielle Spielerseite bei der FIDE.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Liste ist auf dem Stand März 2023.

Bestenliste

Siehe auch 
 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der Ehren-Großmeister im Schach

Weblinks 
 Juha Kivijärvi: Schachspieler mit einer besten Elo-Zahl von mindestens 2700, Zugriff 7. August 2016. (englisch)
 FIDE – World Chess Federation (englisch)
 Bestenliste bei ChessBase. Zugriff 22. Oktober 2008.
  bei Chess Info. Zugriff 22. Oktober 2008. (englisch)
 Historische Rangliste – von Arpad Elo, bei ChessBase. Zugriff 22. Oktober 2008. (englisch)
 Live Chess Ratings (englisch)

Einzelnachweise 

!Super-Grossmeister
!Liste der Schachspieler mit einer Elo-Zahl über 2700